Tango kan syfta på:

 Tango – en pardans
Tangomusik –  en musikgenre med rötter i Argentina och Uruguay
Tango (1932) – en svensk film
Tango (1993) – en fransk film
Tango (1998) – en argentinsk/fransk/spansk/tysk film
 Tango (yacht) – en superyacht tillverkad av Feadship i Nederländerna
Radio Tango – en norska radiostation
Tango – varumärket för mobiltjänster från Optimal Telecom
Tango-klass – en ubåtsklass 
Egisto Tango (1873–1951), en italiensk dirigent